El término Santa Cruz de la Sierra puede referirse a:
 Santa Cruz de la Sierra, ciudad capital del departamento de Santa Cruz en Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra, un municipio de la provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz en Bolivia.
Santa Cruz de la Sierra, un municipio de la provincia de Cáceres, Extremadura, España.